Эльза Николаевна Киреева (род. 15 августа 1979 года) — российская марафонка и бегунья на длинные дистанции.

Карьера 
Член сборной команды России по легкой атлетике. Тренируется в Нефтекамске.

Бронзовый призёр чемпионата мира по полумарафону 2009 года в команде.

Серебряный призёр чемпионата России по кроссу 2004 года.

Многократный призёр и чемпионка Международных и Всероссийских соревнований. Победитель XII Новосибирского полумарафона Александра Раевича.

Старший сержант полиции.

Ссылки 
 

Бегуны на длинные дистанции России
Марафонцы России